Первый дивизион Гонконга 1997/1998 — 87-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В первом матче, состоявшемся 7 сентября клуб Инстант-Дикт обыграл команду Саут Чайна со счетом 5:4.

Первый этап

Таблица

Результаты

Второй этап
Во втором этапе команды сохраняют только половину своих очков и голов

Плей-офф за чемпионство

Таблица

Результаты

Плей-офф за сохранение места в Первом дивизионе

Таблица

Результаты

Гранд финал
В этом сезоне Гранд финал не проводился, так как клуб Инстант-Дикт победил в обоих раундах. И поэтому был принан чемпионом без проведения дополнительного матча.

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 1997/1998 на rsssf.com

1997/1998
Гонконг
1990-е годы в Гонконге
1997 год в Гонконге